Джабадари () — грузинская фамилия.

Известные носители:

 Джабадари, Иван Спиридонович (1852—1913) — российский революционер грузинского происхождения.
 Джабадари, Александр Георгиевич (1861—1933) — грузинский издатель и редактор.
 Джабадари, Георгий (1888—1938) — сын Александра Георгиевича, грузинский и немецкий театральный режиссёр.
 Джабадари, Ираклий (1891—1937) — сын Александра Георгиевича, французский пианист и композитор грузинского происхождения.
 Джабадари, Ольга Спиридоновна (более известна как Любатович; 1853—1917) — русская революционерка-народница, член Исполнительного комитета партии «Народная воля».